DSM может обозначать:

 DSM (код) — обозначение штаммов бактерий, предоставляемых Германской коллекцией микроорганизмов и культур клеток (, DSMZ).

 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM) — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам — принятая в США многоосевая нозологическая система. Разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией (АПА) (American Psychiatric Association, APA).
 DSM-IV — четвёртое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам.
 DSM-5 — пятое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам.

 DSM — Dependency (Design) Structure Matrix, матрица структуры зависимостей (дизайна). Компактный и наглядный способ представления и исследования структуры зависимостей модулей системы (например, программного продукта).

 DSM — нидерландская химическая компания.